Le 587 BAP (ou 125 PBAP Borisov) était un régiment de l'armée de l'air soviétique. Il était rattaché au groupe d'aviation .

Personnel

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 .

Articles connexes 
 Groupe d'Aviation n°122
 586 IAP
 588 NBAP

Liens externes 
  Photos d'avions et de pilotes du 587 BAP / 125 GBAP – ava.org.ru.

Aviatrice soviétique de la Seconde Guerre mondiale
Unité militaire soviétique